YPT – codice aeroportuale IATA dell'idroscalo di Pender Harbor (Columbia Britannica) (Canada)